Гайдамака — народний повстанець, учасник гайдамацького руху на Правобережній (Західній) Україні.
 Гайдамака (бронепотяг)
 Гайдамака (оповідання) — твір Валер'яна Підмогильного
 Гайдамака (фестиваль) — щорічний фестиваль козацького бойового Звичаю
 Гайдамака (фільм) — український короткометражний фільм 2011 року (режисер Роман Синчук).

Прізвище 

Гайдама́ка — українське прізвище. Відомі носії:
 Гайдамака Анатолій Васильович — український художник-монументаліст.
 Гайдамака Данило Максимович — член IV Державної Думи від Харківської губернії, селянин.
 Гайдамака Дмитро Абрамович — український актор і режисер.
 Гайдамака Ігор Віталійович — український-радянський веслувальник-байдарочник, дворазовий чемпіон та дворазовий срібний призер чемпіонатів світу, заслужений майстер спорту.
 Гайдамака Леонід Григорович — бандурист, диригент, педагог, інженер, композитор.
 Гайдамака Наталія Лук'янівна — українська письменниця-фантастка, журналістка та літературний працівник.
 Гайдамака Петро Данилович — композитор, диригент.

Див. також 
 Інші значення слова «Гайдамаки»
Українські прізвища